Гнилище — название населённых пунктов.

Россия 
 Гнилище — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Гнилище — деревня в Островском районе Псковской области.

Украина 
 Гнилище — ликвидированное село в Змиёвском районе Харьковской области.